Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurden vom 24. Juli bis 7. August 2021 zwei Wettbewerbe im Beachvolleyball ausgetragen. Bei den Frauen und Männern nahmen jeweils 24 Mannschaften am Turnier teil. Wegen positiver Corona-Tests gab es personelle Änderungen und Ausfälle bei einzelnen Teams. Austragungsort war der Shiokaze Park im Stadtbezirk Shinagawa.

Medaillengewinner

Zeitplan

Modus 
Die 24 qualifizierten Teams bei Männern und Frauen wurden jeweils in sechs Vierergruppen gelost. In den Gruppen spielte jedes Duo gegen jedes andere Team. Jeder Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Bei Punktgleichheit war der Quotient der Ballpunkte für den Rang in der Tabelle ausschlaggebend. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die besten beiden Gruppendritten zogen direkt ins Achtelfinale ein. Bei der Ermittlung der besten Gruppendritten war bei Punktgleichheit der Quotient der Sätze ausschlaggebend. Die vier verbleibenden Gruppendritten ermittelten in zwei Play-off-Partien (Lucky Loser) die beiden letzten Achtelfinalisten. Ab dem Achtelfinale ging es im einfachen K.-o.-System bis zum Finale weiter.

Spielplan Männer

Gruppenspiele

K.-o.-Runde

Spielplan Frauen

Gruppenspiele

K.-o.-Runde

Qualifikation 
Bei Männern und Frauen qualifizierten sich jeweils 24 Duos. Pro Nation gab es maximal je zwei Plätze.

 Als Gastgeber erhielt Japan einen festen Startplatz pro Geschlecht. Japan nominierte dafür Gottsu und Katsuhiro Shiratori bei den Männern sowie Miki Ishii und Megumi Murakami bei den Frauen.
 Die Russen Wjatscheslaw Borissowitsch Krassilnikow und Oleg Wladislawowitsch Stojanowski sowie die Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes qualifizierten sich als Sieger der Weltmeisterschaft 2019 in Hamburg.
 Vom 18. bis 22. September 2019 fand ein internationales Qualifikationsturnier statt, bei dem jeweils zwei Startplätze ausgespielt wurden. Bei den Männern setzten sich die Letten Mārtiņš Pļaviņš und Edgars Točs sowie die Italiener Daniele Lupo und Paolo Nicolai durch. Bei den Frauen qualifizierten sich auf diesem Weg die Spanierinnen Elsa Baquerizo Macmillan und Liliana Fernández Steiner sowie die Lettinnen Tīna Graudiņa und Anastasija Kravčenoka.
 Jeweils 15 Plätze wurden an die bestplatzierten Teams der Olympia-Rangliste der FIVB vergeben. In dieser Rangliste wurden die Ergebnisse der Weltmeisterschaft, der FIVB World Tour und von Finals der kontinentalen Tour im Zeitraum vom 1. September 2018 bis 13. Juni 2021 berücksichtigt. Die Spieler(innen) mussten dabei mindestens an zwölf Turnieren teilnehmen. Falls mehr als zwei Teams einer Nation unter den Top15 standen, rückten andere Teams nach.

Die letzten Plätze wurden im Juni 2021 bei den Continental Cup Finals ausgespielt. Diese Turniere wurden vom 23. bis 27. Juni 2021 von den fünf Kontinentalverbänden ausgetragen. Jede Nation, die bisher noch nicht das Maximum von zwei Startplätzen erreicht hatte, nahm mit zwei Teams teil.

Weblinks 
 Beachvolleyball auf der offiziellen Website Tokyo 2020 (englisch)
 Olympic Competition Schedule (englisch)
 Informationen der FIVB zum Olympia-Turnier (englisch)
 Informationen der FIVB zum Qualifikationsturnier 2019 (englisch)
 Informationen der FIVB zur Qualifikation (englisch)
 Olympia-Ranglisten der FIVB: Männer - Frauen (englisch)

Einzelnachweise 

Beachvolleyball
2020 Beachvolleyball
Volleyballveranstaltung 2021
Volleyballwettbewerb in Japan
Beachvolleyballwettbewerb
Sportveranstaltung in Shinagawa